Lokomotiv- bzw. Lokomotive-Stadion ist oder war der Name folgender Stadien:

 Lokomotive-Stadion (Nischni Nowgorod), Russland
 Lokomotive-Stadion, siehe RŽD-Arena, Moskau, Russland
 Lokomotiv-Stadion (Gorna Orjachowiza), Bulgarien
 Lokomotiv Stadion (Mesdra), Bulgarien